Зоя Антоновна Бориневич-Бабайцева (29 декабря 1885 — 7 октября 1972) — историк литературы, пушкинист.

Биография 
Родилась 29 декабря 1885 (11 января 1886) в Богодухове в семье земского статистика, впоследствии профессора статистики А. С. Бориневича.

Среднее образование получила во 2-й городской женской гимназии, которую закончила 1903 году. В 1904—1909 годах училась на историко-филологическом факультете Одесских высших женских курсов. В 1912 году сдала государственные экзамены на одноимённом факультете Императорского Новороссийского университета и получила диплом 1-й степени. Педагогическую карьеру начала в 1909 году учительницей воскресных и вечерних школ. В 1912—1918 годах преподавала русский язык и литературу в женских и мужских гимназиях города, а в 1920—1938 годах — на рабочих факультетах высших учебных заведений Одессы. В 1923—1930 годах была преподавателем Одесского института народного образования, затем — Одесского педагогического института, а с 1938 года — Одесского государственного университета.

В 1940 году защитила диссертацию «Романы-пародии А. П. Чехова» на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Впоследствии присвоено учёное звание доцента.

В годы нацистской оккупации Одессы сочетала преподавательскую работу с подпольной деятельностью.

В 1950—1972 годах была председателем Пушкинской комиссии при Одесском доме учёных, одним из организаторов объединенных конференции пушкиноведов, которые проходили в Одессе и Кишинёве.

Умерла 7 октября 1972 в Одессе.

Научный потенциал 
Научно-исследовательская деятельность была сосредоточена на изучении жизни и творчества А. П. Чехова и А. С. Пушкина. Принимала активное участие в работе организованной в 1924 году Пушкинской комиссии при Одесском доме учёных (доклад «Пушкин и одесские альманахи»). Наибольшая активность в области пушкиноведения пришлась на 1950-60-е годы. Была соредактором двух томов сборников «Пушкин на юге» (т. 1 — 1958 год, т. 2 — 1961 год). Труды по пушкиноведению делятся на два цикла. К первому относятся исследования, в которых показаны культурно-общественная картина Одессы пушкинской поры, жизнь поэта в Одессе. Исследовательница делает анализ причин высылки А. С. Пушкина из Одессы, опровергает утверждение, что основой высылки был личный конфликт между поэтом и М. С. Воронцовым, считая политические мотивы ключевыми. Второй цикл работ посвящен анализу творчества А. С. Пушкина в так называемый «южный период».

Является автором около 20 опубликованных научных работ, в том числе 2 брошюр.

Труды 
 Пушкин и одесские альманахи // Пушкин. Статьи и материалы. — Вып. 2. — Одесса, 1926. — С. 51 — 69.
 Пушкин в Одессе // О. С. Пушкін в Одесі. — Одеса, 1949. — С. 69 — 98.
 Одесский период жизни Пушкина // Пушкинская юбилейная сессия. 150-летие со дня рождения А. С. Пушкина. — Одесса, 1949. — С. 37 — 39.
 Одесские впечатления в творчестве Пушкина после 1824 г. // Збірник філологічного факультету Одеського державного університету. — Т. IV. — Одеса, 1954.— С. 75 — 89.
 Овидиев цикл в творчестве Пушкина // Пушкин на юге. — Вып 1. — Кишинев, 1958.— С. 164—178.
 Высылка Пушкина из Одессы // Пушкин на юге. — Вып 1. — Кишинев, 1958.— С. 264—280.
 Лирика Пушкина южного периода // Пушкин на юге. — Вып 2. — Кишинев, 1961. — С. 265—288.
 Десятая объединенная конференция пушкиноведов юга // Временник Пушкинской комиссии, 1963. — Вып. 2. — М.-Л., 1966. — С. 113—115.

Награды 
 Медали «За оборону Одессы», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны»

Источники и литература 
 Зоя Антоновна Бориневич-Бабайцева: [Некролог]// Временник Пушкинской комиссии. 1972. — Ленинград, 1974. — С. 142—144;
 Жінки-викладачі вищої школи Одеси (1917-1930-ті рр.): історико-науковий аспект/ В. В. Левченко // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. — Одеса, 2009. — С. 149—150.
 Бориневич-Бабайцева Зоя Антонівна/ В. В. Левченко // Одеські історики. Енциклопедичне видання. Том 1 (початок ХІХ — середина ХХ ст.). — Одеса: Друкарський дім, 2009. — С. 64-66.
 Не забудемо, пам’ятаємо: співробітники ОНУ ім. І. І. Мечникова в роки Другої світової війни: інформаційне видання /гол. ред. І. М. Коваль. — Одеса: ОНУ, 2015. — С. 261.

Ссылки 
 С. А. Бориневич-Бабайцева: некролог // http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/v74/v74-1422.htm?cmd=p
 Материалы Архива литературоведа С. А. Бориневич-Бабайцевой в Одесском литературном музее / Ольга Куценко // http://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/PUBLIC/books/2016_ais-2/2016_ais-2_0156-0161.pdf

Литературоведы СССР
Преподаватели Одесского университета
Преподаватели Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского
Историки литературы
Награждённые медалью «За боевые заслуги»
Награждённые медалью «За оборону Одессы»
Кандидаты филологических наук
Награждённые медалью «Партизану Отечественной войны» II степени
Пушкинисты